Торбе́ево — железнодорожная станция Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги в одноимённом посёлке Республики Мордовия.

Техническая информация 
Станция Торбеево расположена на двухпутном участке Кустарёвка — Самара с электротягой постоянного тока; относится к Пензенскому региону Куйбышевской железной дороги. По характеру работы является грузовой станцией, по объёму выполняемой работы отнесена к 4-му классу. Путевое развитие включает 7 путей: 2 главных (№ 1, 2), 4 приёмо-отправочных (№ 3-5, 8) и 1 погрузочно-выгрузочный (№ 10). Электрифицированы главные и приёмо-отправочные пути. На станции располагаются площадки производственного участка Ковылкинской дистанции пути (ПЧ-19) и производственного участка района контактной сети Рузаевской дистанции электроснабжения (ЭЧ-3). К станции примыкают подъездные пути необщего пользования: в нечётной горловине — путь на ОАО «Торбеевский элеватор», в чётной — пути на нефтебазу ОАО «Мордовнефтепродукт» и Торбеевское дорожное ремонтно-строительное управление (филиал ОАО «Мордовавтодор»).

Станция централизованная, включена в круг диспетчерского управления на участке Рузаевка — Кустарёвка. Управление стрелками и сигналами при передаче станции на сезонное или резервное управление осуществляется дежурным по станции.

Пригородное сообщение 
Пригородные пассажирские перевозки до Рузаевки, Зубова Поляны и обратно осуществляет Башкортостанская ППК электропоездами ЭД4М, ЭТ2М (приписки депо ТЧ-11 Безымянка).

Дальнее следование по станции 
Через Торбеево ведётся постоянное сообщение с ближайшими крупными городами — Москвой, Саранском и другими. По состоянию на апрель 2019 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по вокзалу Торбеево
Железнодорожные станции по алфавиту
Железнодорожные станции, открытые в 1893 году
Станции Пензенского региона Куйбышевской железной дороги
Станции 4 класса
Грузовые станции
Железнодорожные станции и платформы Мордовии